Giere ist der Familienname folgender Personen: 

 A. Giere, deutscher Zeichner, Lithograf und Druckereiunternehmer 
 Armin Giere (1936–2017), deutscher Basketballfunktionär und -trainer
 Johann Christoph Franz Giere (1774–1825), deutscher Maler, Lithograf und Kupferstecher
 Julius Giere (1807–1880), deutscher Lithograf, Fotograf, Zeichner, Maler und Verleger
 Olav Giere (* 1939), deutscher Meeresbiologe und Zoologe
 Ronald Giere (1938–2020), US-amerikanischer Wissenschaftstheoretiker
 Wolfgang Giere (* 1936), deutscher Medizininformatiker

Siehe auch:
 Geare
 Gere